Phi Cancri pode se referir a:
Phi1 Cancri
Phi2 Cancri